John Cannon (Formule 1-coureur)
 Ace Cannon, geboren als John Cannon, een Amerikaans tenor- en altsaxofonist
 John Cannon (historicus), een Brits geschiedkundige
 John K. Cannon, Amerikaans generaal van de United States Air Forces in Europe
 John Cannon (acteur), een film- en televisieacteur